Сёдра Энгбю () — пригород в западной части Стокгольма в районе Бромма, застроенный виллами в архитектурном стиле, сочетающем функционализм и идеалы города-сада.

Эта территория площадью 1,1 км2, на которой построено более 500 загородных домов и которая в наибольшей степени соответствует стилю функционализма в сравнении с другими территориями Швеции а, возможно, и мира. Находится в хорошем состоянии более полувека после основания и защищается как национальное культурное наследие Швеции.

История 

В 1930 годы, во время доминирования в строительстве традиционных вилл и коттеджей, в Швеции под влиянием концепций, представленных на svСтокгольмской международной выставке 1930 года, было построено несколько эксклюзивных вилл в новом стиле функционализма. Одна из первых таких вилл была построена активным участником выставки архитектором-модернистом Свеном Маркелиусом (1889—1972) для себя в стокгольмском массиве Ноккебю (район Бромма) в 1930—1931 годах. Гармонично вписанная в сохраненный в первоначальном виде наклонный природный ландшафт, вилла с чёткими геометрическими формами, яркими оштукатуренными фасадами стала визитной карточкой вилл района Бромма.

Хотя виллы в стиле функционализма были построены также в других местах Стокгольма, например в Стура-Эссинген () и Мелархёйден (), ни один пригород не может сравниться с Сёдра Энгбю по уровню соответствия этому стилю.

Территория Энгбю была приобретена городом в 1904 для индивидуальной застройки. Застройка северной окраины Норра Энгбю благодаря своему плоскому рельефу была более простой, чем застройка южной части Сёдра Энгбю, с её лесами и гористым ландшафтом, и началась в 1931. Застройка Сёдра Энгбю осложнялась тем, что дороги были вписаны в топографию леса, которая сложилась ранее и должна была остаться нетронутой. В связи с этим застройка не была компактной, а представляла собой ряд ярких вилл, разбросанных по охраняемому лесу. Эти виллы в основном проектировались Эдвином Энгстрёмом, который возглавлял одно из агентств недвижимости.

Все виллы в Сёдра Энгбю являются вариациями строгой функциональной темы: кубические объёмы, плоские крыши, большие окна, скруглённые балконы, обшитые металлическим листом с коваными металлическими деталями наподобие таковых у океанских лайнеров.

Торговый центр пригорода представляет собой ряд периферийных функциональных зданий, расположенных возле станции метро.

Население — 1744 чел (2007).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Архитектура Стокгольма
Сооружения в стиле функционализма
Районы Стокгольма